Шура — канонічний принцип публічної влади в ісламському світі.

Шура — присілок, Новотор'яльський район, Марій Ел
 Шура — присілок, Юр'янський район, Кіровська область

Шура — село, Немирівський район, Вінницька область
 Шура — зупинна платформа Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці

Персоналії 

 ШурА, або SHURA (справжнє ім'я — Олександр Володимирович Медведєв, нар. 1975) — російський естрадний співак і автор пісень (поет).

Див. також 
 1977 Шура
 Шура-Бондурівська
 Шура-Бура
 Шура-Копіївська
 Шура-Маре
 Шура-Маре (комуна)
 Шура-Міке
 Шура-Міке (комуна)
 Шура-Мітлинецька